

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Eia“ beginnt.

Eia 



 Eia, Harald (* 1966), norwegischer Entertainer

Eiar 
 Eiardt, Walter (1892–1982), deutscher Politiker (SPD), MdL